Ihr Junge steht für:
 Ihr Junge (1918), deutscher Stummfilm von Franz Eckstein
 Ihr Junge (1931), deutscher Spielfilm von Friedrich Feher